Albon (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Albon (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy